Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 21 августа. Разыгрывалось два комплекта наград среди мужчин и женщин. Принимали участие 12 мужских и 12 женских команд в каждой по 12 спортсменов.

Спортивные объекты 
Матчи баскетбольного турнира Игр в Рио прошли в Олимпийском парке в районе Барра-да-Тижука на стадионе «Арена Кариока 1».

Результаты квалификации

Мужчины

Женщины

Календарь

Формат 
На летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро соревнования по баскетболу у мужчин и женщин пройдут аналогично формату предыдущих Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Начнут с предварительного этапа 12 команд, которые разделят на две группы по шесть, и каждая команда сыграет с остальными в своей группе. Команды получат два очка за победу и одно за поражение (команда не получает очки за техническое поражение).

Лучшие четыре команды из каждой группы после предварительного этапа выходят в плей-офф, победители полуфиналов сыграют за золото, проигравшие играют за 3-е место.

В случае ничьи в основное время игры команды должны сыграть дополнительный период в пять минут, и так до победы.

Группы

Мужчины

Жеребьёвка 
Команды были посеяны по шести корзинам.

Жеребьёвка состоялась 11 марта 2016 года в Женеве, Швейцария в штаб-квартире ФИБА.

Группа A

Группа B

Женщины

Жеребьёвка 
Команды были посеяны по шести корзинам.

Жеребьёвка состоялась 11 марта 2016 года в Женеве, Швейцария в штаб-квартире ФИБА.

Группа A

Группа B

Для победителей квалификационных турниров была проведена дополнительная жеребьёвка после их окончания.

Результаты

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 
 Женский олимпийский турнир на сайте FIBA
 Мужской олимпийский турнир на сайте FIBA
 Баскетбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года

2016 год в баскетболе